Ash Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ash Grove Township (Iroquois County, Illinois)
 Ash Grove Township (Shelby County, Illinois)
 Ash Grove Township (Nebraska)